Bahs steht für:

 Henning Bahs (1928–2002), dänischer Drehbuchautor und Szenenbildner
 Henning-Bahs-Preis, ein dänischer Filmpreis